Filip IV Piękny (1268-1314) – król Francji 1285-1314; król Nawarry jako Filip I
 Filip IV (1478-1506) – hrabia Flandrii 1482-1506; król Kastylii jako Filip I
 Filip IV Habsburg (1605-1665) – król Hiszpanii 1621-1665; król Portugalii jako Filip III